Arntzen ist der Familienname folgender Personen:

 Evan Arntzen, kanadischer Jazzmusiker
 Helmut Arntzen (1931–2014), deutscher Literaturwissenschaftler, Essayist, Aphoristiker und Fabelautor
 Emilie Hegh Arntzen (* 1994), norwegische Handballspielerin
 Johanna Arntzen (1874–?), deutsche Schriftstellerin 
 Ole Arntzen (1946–2013), norwegischer Skispringer
 Wenche Elizabeth Arntzen (* 1959), norwegische Richterin

Siehe auch:
 Arnzen